Savan steht für Inseln der Grenadinen
Little Savan
Savan Island

Siehe auch:
Saban
Savanes
Savant